Francique steht für:
 die deutschen Mundarten Lothringens

Francique ist der Familienname von
 Alleyne Francique

Siehe auch:
 Fränkisch (Begriffsklärung)